

Sigle 
 Demokratska opozicija Srbije – partito politico serbo
 Densità degli stati (Density of states) – in fisica
 Dipartimento di Stato (Department of State) – ministero degli affari esteri degli Stati Uniti
 Direttore operazioni di spegnimento – Figura attiva nelle operazioni antincendio

Codici 
 DOS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Dios (Papua Nuova Guinea)
 dos – codice ISO 639-3 della lingua dogosé

Informatica 
 Disk operating system – sigla ricorrente in vari sistemi operativi su disco
 DOS – famiglia di sistemi operativi per PC IBM e compatibili
 MS-DOS – sistema operativo di Microsoft, il DOS per antonomasia
 Denial of service – metodo di attacco alla sicurezza informatica

Altro 
 ¡Dos! – album dei Green Day del 2012
 Voetbalvereniging Door Oefening Sterk (DOS) – squadra di calcio olandese di Utrecht, attiva tra il 1901 e il 1970